Руснаците са трета по численост етническа група в Молдова. Според преброяването от 2004 година те са 369 896 души, като съставляват 9,4 % от населението на страната. Те са мнозинство в непризнатата република Приднестровие, където живеят 168 678 души, или 30,37 % от населението ѝ. В останалата част на Молдова живеят 201 218 руснаци, като в тази част съставляват 5,95 % от населението.

Численост

Източници

Външни препратки 
 Populatia României Mari: Basarabia  

Етнически групи в Молдова
Молдова